Mehmed Ali (auch Mehmet Ali) bezeichnet folgende Personen:

Mehmet Ali Erbil (* 1957), türkischer Schauspieler und Showmaster
Mehmed Ali Pascha (1827–1878), türkischer Feldmarschall
Mehmed Emin Ali Pascha (1815–1871), türkischer Staatsmann
Muhammad Ali Pascha (um 1770–1849), ägyptischer Staatsmann
Takis Mehmet Ali (* 1991), deutscher Politiker mit pontosgriechischer Abstammung